Muntanyes:
Roca Aguilera (Mediona): muntanya situada al municipi de Mediona (Alt Penedès)
Roca Aguilera (el Vendrell): muntanya situada al municipi del Vendrell (Baix Penedès)